Shireen, een Nederlandse folkband

Personen 
 Shireen Strooker (1935–2018), een Nederlands actrice en regisseuse
 Shireen Abu Akleh (1971–2022), een Palestijns-Amerikaans journaliste